Navalonguilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalonguilla (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navalonguilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar